Histoires à jouer est le titre d'une collection de livres-jeux fondée par Fabrice Cayla et Jean-Pierre Pecau en 1986 et déposée à l'INPI le .

Histoire éditoriale 
Les 21 premiers volumes — 16 livres à remonter le temps, et 5 Sherlock Holmes — paraissent aux Presses de la Cité chez Presses Pocket entre  et . après le départ de Bernard de Fallois, la collection migre à la Librairie générale française au Livre de poche.

La seconde partie de la collection, au Livre de poche, comporte 13 volumes parus entre  et  (4 livres à remonter le temps, 3 Missions spéciales, 3 Quatrième dimension, 3 Sherlock Holmes).

En , Posidonia édition lance une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule pour la réédition de 36 volumes de la collection (sans Le Manuscrit mystérieux de Pierre Cléquin pour lequel l'éditeur n'a pas réussi à contacter l'ayant-droit). À cela s'ajoutent la réédition dEmpire S.A. de Pierre Rosenthal, de Douze taxes de base de Francis Yaiche, un recueil de scénarios solo parus dans des revues et plusieurs inédits : les quatre derniers « Les livres à remonter le temps » (Les Soldats de l'ombre, La Révolte de Spartacus, Aventure en terre sainte et La Guerre des tribus) ainsi que Le mystérieux docteur Beacon (Frédéric Blayo et Emmanuel Moynot), Les chauffeurs du Nord (Joël Augros, Patrick Gervaise et Philippe Lechien) et La prise de la Bastille (Dominique Dupuis et Tristan Dupuis). Les ouvrages sont expédiés aux souscripteurs en .

Composition de la collection 
La collection se compose de quatre séries principales :
 Les livres à remonter le temps : fictions historiques ayant pour cadres des périodes célèbres ou mythologiques de l'Histoire.
 Sherlock Holmes : livres d'enquêtes où l'on incarne un disciple de Sherlock Holmes.
 La quatrième dimension : livres dont l'intrigue inclut une part de fantastique.
 Missions spéciales : livres d'espionnage dont les intrigues se déroulent en 1988 pour la plupart.

Système de jeu de la collection 
Le système de jeu repose sur un système 1D6 à double additif : chacune des caractéristiques dispose de 3 points de base auquel s'ajoute le résultat d'un dé à 6 faces lors de la création du personnage, définissant le profil de base du héros.

Lorsqu'un test est demandé, le lecteur lance un second d6, s'ajoutant a la caractéristique liée du profil initial, le but étant d'égaler ou de dépasser un seuil donné.

Exemple : Il est indiqué une difficulté de 10 en capacité manuelle pour escalader une falaise, un héros doté d'un profil de base de 7 en capacité manuelle devra faire 3 ou plus au dé pour réussir l'escalade.

Détail des publications

Notes et références 

Collection de littérature policière
Jeu de rôle paru dans les années 1980